A magyar labdarúgó-válogatott a 2022-es év ötödik  mérkőzését Németország ellen játszotta 2022. június 11-én. Ez volt a magyar labdarúgó-válogatott 971. mérkőzése. A mérkőzés a 2022–2023-as UEFA Nemzetek Ligája A ligájának harmadik fordulója volt.

Helyszín 
A találkozó a budapesti Puskás Arénában  került megrendezésre.

Örökmérleg a mérkőzés előtt 

Források: ,

Keretek
: A táblázatokban szereplő adatok a mérkőzés előtti állapotnak megfelelőek.

A mérkőzés

Az összeállítások 

A mérkőzés statisztikái

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
Magyar Labdarúgó-szövetség
Német labdarúgó-szövetség

Források

A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései Németország ellen
A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 2022-ben